Die Abkürzung NCBI steht für

 National Center for Biotechnology Information, US-amerikanisches Institut für Datenverarbeitung und -speicherung in der Molekularbiologie
 National Coalition Building Institute, siehe auch NCBI Schweiz

NCBI